Игроки́:
 «Игроки» — комедия Н. В. Гоголя (1842).
 «Игроки» — неоконченная опера Д. Д. Шостаковича.
 Игроки (фильм, 1979)
 Игроки (фильм, 2007)
 Игроки (фильм, 2012) — индийский боевик 2012 года.
 Игроки (телесериал) — сериал США 2015 года с Дуэйном Джонсоном в главной роли.

См. также 
 Игроки-XXI
 Игроки в шахматы (значения)
 Игрок